

Клепиково — село, Ішимський район, Тюменська область
 Клепиково — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Клепиково — село, Усть-Пристанський район, Алтайський край